Гран-при Австрии 1975 года — двенадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1975 года. Автогонки прошли 17 августа 1975 года на трассе Остеррайхринг.

«Лотус» снова поменял второго гонщика, вернув в свои ряды Брайана Хентона. В «Хилл» вернулся восстановившийся после аварии в Испании Рольф Штоммелен, а место в «Энсайне» занял Крис Эймон. Команда «Шэдоу» отказалась от моторов «Форд», перейдя на «Матра». Двое из участников, Йо Вонлантен и Брет Ланджер, дебютировали в Формуле-1.

Квалификацию выиграл Ники Лауда, следом за ним расположились Джеймс Хант и Эмерсон Фиттипальди. С последним по ходу квалификации случилась авария, когда в него врезался его брат Вильсон, сломавший в этом происшествии кисть руки. На утренней разминке перед гонкой лопнула шина на автомобиле Марка Донохью, «Марч» американца вылетел с трассы и протаранил судейский пост. Один из судей погиб, сам Марк был отправлен в больницу. Состояние Донохью первоначально не вызывало опасений, но через два дня он скончался от повреждения головного мозга.

Непосредственно перед стартом гонки начался дождь и организаторы задержали старт на сорок пять минут, чтобы дать командам внести корректировки в настройки машин. Лауда захватил лидерство со старта, но на 15 круге его обошли Хант и Брамбилла. Ещё через три круга Брамбилла воспользовался заминкой Ханта при обгоне отстававшего на круг Брета Ланджера и вышел вперёд. На 29 круге организаторы приняли решение остановить гонку из-за непрекращающегося ливня, что принесло победу итальянцу. Пересекая линию финиша, Брамбилла вскинул вверх обе руки, из-за чего его неуправляемый «Марч» через несколько сотен метров врезался в отбойник и сломал носовой обтекатель. Из-за сокращения дистанции гонщикам была присуждена половина очков.

Гонка 

|}

Круги лидирования:
 1—14 Ники Лауда
 15—18 Джеймс Хант
 19—29 Витторио Брамбилла

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Австрии